Loureiro — árvore (Laurus nobilis)
Loureiro (casta) — de vinho verde
Loureiro (Oliveira de Azeméis) — freguesia portuguesa
Loureiro (Peso da Régua) — freguesia portuguesa

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de espécies